Сюше  или Суше (, ) — фамилия.

Сюше 
 Сюше, Луи Габриэль (1770—1826) — французский военный деятель, маршал Империи.
 «Сюше» — один из первых французских бронепалубных крейсеров малого водоизмещения. Назван в честь маршала.
 Дивизия Сюше — пехотная дивизия Франции периода наполеоновских войн.

Суше 
Суше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суше, Дэвид (род. 1946) — британский актёр театра и кино.
 Суше, Жан Луи Радюи де (1608—1682) — генерал-фельдмаршал Священной Римской империи (I Рейха).